Wilhelm Schulte ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schulte (Pädagoge) (Ordensname Lambertus Schulte; 1843–1919), deutscher Gymnasialdirektor, Historiker und Franziskaner 
 Wilhelm Schulte I. (1858–1920), deutscher Architekt 
 Wilhelm Schulte (Historiker) (1891–1986), deutscher Lehrer und Historiker 
 Wilhelm Schulte II. (1896–1977), deutscher Architekt
 Wilhelm Schulte (Politiker) (1904–1948), deutscher Politiker (SPD) 
 Wilhelm Schulte (Ingenieur) (1906–1997), deutscher Ingenieur und Erfinder der Zentrofan-Getreidemühle
 Wilhelm Schulte (Architekt, 1954) (* 1954), deutscher Architekt
 Wilhelm Schulte-Mattler (Architekt) (1932–2015), deutscher Architekt und Politiker
 Wilhelm Schulte-Mattler (Mediziner) (* vor 1965), deutscher Neurophysiologe und Hochschullehrer
 Wilhelm Schulte-Vogelheim (1911–2003), deutscher Schauspieler und Choreograf